Терновое — название населённых пунктов:

Россия 
 Терновое — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Терновое — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Терновое — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Терновое — село в Еланском районе Волгоградской области.
 Терновое — село в Острогожском районе Воронежской области.
 Терновое — посёлок в Подгоренском районе Воронежской области.
 Терновое — село в Семилукском районе Воронежской области.
 Терновое — село в Липецком районе Липецкой области.
 Терновое — село в Мичуринском районе Тамбовской области.

Украина 
 Терновое — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Терновое — село в Шахтёрском районе Донецкой области.
 Терновое — село в Бильмакском районе Запорожской области.
 Терновое — село в Пологовском районе Запорожской области.
 Терновое (быв. Цурюпы) — село в Голованевском районе Кировоградской области.
 Терновое — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.
 Терновое — село в Беловодском районе Луганской области.
 Терновое — село в Краснодонском районе Луганской области.
 Терновое — село в Казанковском районе Николаевской области.
 Терновое — село в Лохвицком районе Полтавской области, ликвидировано в ? году.